«Дорога к дому» () — отмеченный наградами британский полнометражный документальный фильм 2015 года о Бенни Венде, лидере движения независимости папуасов индонезийской части Новой Гвинеи и кандидате на Нобелевскую премию мира. После его побега из индонезийской тюрьмы в 2002 году, где он содержался в изоляции и подвергался пыткам как политический заключенный, Бенни стал неутомимым борцом на международной арене, проводя кампанию борьбы со «страданиями его народа под властью колониального режима Индонезии».

Фон событий 
Получив политическое убежище в Великобритании в 2004 году, в 2011 году Венда был значительно ограничен в свободе передвижения, когда по поручению правительства Индонезии Интерпол издал «красное уведомление», в результате чего он подвергался опасности экстрадиции в случае заграничной поездки. В следующем году «красное уведомление» было отменено после того, как его признали «преимущественно политическим по своему характеру» и тем самим нарушающим правила Интерпола. Затем Венда предпринял всемирный «Тур свободы», чтобы заручиться мировым осознанием и поддержкой движения за независимость Западного Папуа. Бенни выступал, в частности, в Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии, Польше, Великобритании, Папуа-Новой Гвинее, Соломоновых Островах, Соединенных Штатах Америки и многих других. В Индонезии же ему по-прежнему грозит арест.

Создание 
Фильм был продюсирован британским режиссёром Домиником Брауном и снимался в течение двухлетнего периода, когда режиссёр присоединился к Бенни Венде в его зарубежных поездках, включая его появление на форуме свободы Осло и его первый заокеанский тур в США, Австралию, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею и Вануату.

Награды 
Лучший документальный фильм — Амстердамский кинофестиваль, 2016.

См. также 
 Движение за свободное Папуа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 Трейлер фильма на Youtube
    

Документальные фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2015 года
Фильмы 2015 года
Движение за независимость Западного Папуа